Fejér János (17–18. század) katolikus pap, költő
 Fejér János (18–19. század) színész, színigazgató
 Fejér János (1785–1870 körül) egri egyházmegyei prépost, alesperes
 Fejér János (1925-2010) kertépítő mérnök